Wutun bezeichnet:

 Wutun (Sprache), Kreolsprache der Tu
 Wutun (Wuyishan) (吴屯乡), Gemeinde in der chinesischen Provinz Fujian